Démératos est un nom d'origine grecque. Il peut désigner :
 Démératos de Corinthe : un officier d'Alexandre le Grand ;
 Démaratos d'Éphèse : un vainqueur des Jeux olympiques antiques.